«Ay Amor» puede referirse a:
 «Ay amor (canción de Flans)» (1985), canción de Flans.
 «Ay amor (canción de Ana Gabriel)» (1987), canción de Ana Gabriel.
 «Ay amor (canción de Myriam Hernández)» (1989), canción de Myriam Hernández.
 «Ay amor (canción de Fonseca)» (2012), canción de Fonseca.
 «Ay amor (canción de La Sociedad)» (2013), canción de La Sociedad.
 «Rosalinda (canción)» (2001), canción de Thalía.
 «Ay! amor» (2009), canción de Nena Daconte.